166-я стрелковая дивизия — воинское соединение СССР в Великой Отечественной войне:

 166-я стрелковая дивизия (1-го формирования) — сформирована в 1939
 166-я стрелковая дивизия (2-го формирования) — сформирована в 1942